ТМВ — многозначная аббревиатура:
 ТМВ — тест множественного выбора
 ТМВ — тяговый модуль вагонов
 ТМВ — Третья мировая война

См. также 
 ТМВБ — Тбилисская межбанковская валютная биржа
 ТМВК — Тегеранский международный выставочный комплекс
 ТМВЛ — Тульская межобластная ветеринарная лаборатория
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей
 TMB — Национальное телевидение Талышистана
 TMB — Барселонский метрополитен